Veyron steht für:

 Veyron (Fluss), ein Bach im Schweizer Kanton Waadt
 Bugatti Veyron 16.4, ein Supersportwagen

Veyron ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Granger-Veyron (* 1958), französischer Säbelfechter
 Martin Veyron (* 1950), französischer Comiczeichner und -autor
 Pierre Veyron (1903–1970), französischer Automobil-Rennfahrer
 Robert Veyron-Lacroix (1922–1991), französischer Cembalist und Pianist